Robert III d'Hesbaye (c.790- c.834) comte de Worms i de l'Oberrheingau
 Robert III de Clarmont (- c.962) vescomte d'Alvèrnia
 Robert III d'Alvèrnia (- c.1147) comte d'Alvèrnia
 Robert III d'Alençon (- 1217) comte d'Alençon
 Robert III de Dreux ("Gasteblé") (1185 - 1234), comte de Dreux i de Braine.
 Robert III de Flandes o Robert de Dampierre (1247 - 1322), comte de Nevers i de Flandes
 Robert III d'Artois (1287 - 1342) senyor de Conches-en-Ouche, de Domfront, i de Mehun-sur-Yèvre. Comte de Beaumont-le-Roger i pretendent al comtat d'Artois
 Robert III d'Escòcia (1340 - 1406) rei d'Escòcia
 Robert III del Palatinat o Robert d'Alemanya (1352 - 1410) rei d'Alemanya i comte del Palatinat